Freud Museum steht für:
Freud Museum (London)
Museum der Träume Freuds, Sankt Petersburg
Sigmund Freud Museum, Wien